Тасто има више значења:

 Тасто
 Тасто (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тасто (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тасто (Акулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику